Banys àrabs, banys turcs o Hammam, modalitat de bany amb vapor que permet netejar el cos i relaxar-se, originària de la cultura del Pròxim Orient.
 Banys àrabs de Girona, edifici d'estil romànic tardà construït el 1194, imitant l'estructura dels banys musulmans nord-africans.
 Banys àrabs de Palma, monument emblemàtic de Palma, a l'illa de Mallorca.